Robert Kaplan (journalist) (1951), Amerikaans journalist, schrijver en politiek adviseur
 Robert Kaplan (econoom) (1940), Amerikaans econoom